Hillcrest kan syfta på:

 Hillcrest, Illinois
 Hillcrest, New York
 Hillcrest, Ohio